Vielha e Mijaran kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vielha, ort, Katalonien, Província de Lleida, 
 Vielha e Mijaran (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar